Miejscowości w USA:
 Alderson – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
 Alderson – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Greenbrier